Друк Эйр (Druk Air Corporation Limited, ) — флагманская авиакомпания королевства Бутан, главный офис которой располагается на западе дзонгхага Паро. У этой авиалинии небольшое количество направлений, охватывающих соседние с Бутаном — Индию, Непал, Таиланд, Бангладеш (ранее также Мьянму). Основной базой является Международный аэропорт Паро. На логотипе компании изображён дракон — символ Бутана. Название Друк Эйр означает «драконовая авиакомпания», равно как и Бутан называется «драконовой страной».

Компания была основана в 1981 году, первый рейс в Калькутту был совершён в 1983 году.

Флот 

На март 2015 года в распоряжении авиакомпании было пять самолётов:

Авиапарк авиакомпании интересен тем, что в связи со сложными условиями взлёта в аэропорту Паро (сразу за полосой начинается высокий холм), авиакомпания заказала на свои A319 наиболее мощные двигатели из имевшихся вариантов - CFM International CFM56-5B7. Это обеспечило самолётам необходимую скороподъёмность.

Пункты назначения 
Друк Эйр совершает регулярные рейсы в следующие пункты назначения

См. также 
Список компаний Бутана

Примечания

Ссылки 

 Drukair official website
 Tashi Delek inflight magazine

Авиакомпании Бутана
Государственные авиакомпании
1981 год в Бутане